O Association Football Club Hayes é um clube de futebol da Inglaterra situado na cidade de Hayes e fundado em 1974. Até 2007 o clube era conhecido como Brook House FC e atualmente joga na Combined Counties League Premier Division, a nona divisão de futebol da Inglaterra, após ter sido rebaixado da Southern League Division One Central.

Elenco atual 
Atualizado a 11 de setembro de 2015.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Títulos 
 Spartan South Midlands League Premier Division South: 1997–1998

 Middlesex Senior Cup: 2008–2009

Ligações externas 
 
 

Hayes
Hayes